Fanslau ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Fanslau (1909–1987), deutscher SS-Führer
 Manfred Fanslau (* 1929), deutscher Generalleutnant